Montpelier Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Montpelier Historic District (Idaho), ID-Nr. 78001047
 Montpelier Historic District (Mississippi), ID-Nr. 91001639
 Montpelier Historic District (Vermont), ID-Nr. 78000246
 Montpelier Historic District (Virginia), ID-Nr. 02000517